Op 11 mei 1987 werden de Filipijnse verkiezingen 1987 georganiseerd. Op deze dag werden de nieuwe leden van het Filipijns Congres gekozen. Omdat dit de eerste verkiezingen waren sinds de nieuwe Filipijnse Grondwet in werking was getreden waren bij deze verkiezingen alle zetels beschikbaar. Alle 24 senaatszetels werden voor een termijn van 6 jaar gekozen tot 1992. Bij de verkiezingen van 1992 zouden weer alle zetels beschikbaar komen, maar dan zouden de eerste twaalf kandidaten voor zes jaar worden gekozen en de nummers 12 tot en met 24 voor drie jaar. Naast de verkiezingen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden werden er geen andere bestuurders gekozen. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkiezingen was het onafhankelijke orgaan COMELEC. 

De senaatsverkiezingen werden overtuigend gewonnen door Laban, de coalitie van de nieuwe president Corazon Aquino. Slechts twee oppositiekandidaten slaagden erin om een senaatszetel te bemachtigen.

Uitslag Senaatsverkiezingen 

 Source: COMELEC. De bovenstaande lijst is niet volledig, omdat in totaal meer dan 100 kandidaten meededen aan de senaatsverkiezingen van 1987. 

Verkiezingen in de Filipijnen
Filipijnen
Verkiezingen 1987